Le terme « Bojack » peut faire référence à :
 Bojack, personnage de Dragon Ball ;
 BoJack Horseman, série télévisée d'animation américaine ;
 , personnage de BoJack Horseman ;
 , bande-son de BoJack Horseman ;
 , épisode de BoJack Horseman ;
 , réalisateur américain ;
  (1913-2008), peintre et graphiste allemand.

Voir aussi 

 Bojacá